Statisticile pentru sezonul La Liga 1948-1949.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament 

Sezoane La Liga
1948 în fotbal
1949 în fotbal